«Pirates Remixed» — мини-альбом, состоящий из ремиксов музыканта Tiësto и других DJ-ев на композицию «He’s A Pirate», композитор Клаус Бадельт (Klaus Badelt) для диснеевского фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие „Чёрной жемчужины“», издан в 2006 году. Кроме того альбом можно было скачать эксклюзивно с сайта iTunes и официального сайта EP.

Об альбоме
Студия «Walt Disney Records» также выпустила альбом, на котором вышло 9 композиций, включая треки с официального саундтрека фильма, а также их радио-версии. У студии «EMI» был контракт на выпуск альбома ремиксов Tiësto и по второму фильму. Также была выпущена виниловая версия альбома под названием «Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest Remixes» и содержала треки, отсутствующие на дисках и не вошедшие в список для скачивания on-line.

Tiësto выпустил ещё одну версию ремикса на своём альбоме «Elements Of Life».

Список композиций

Digital Download 
 «He’s a Pirate» (Radio Edit Remix) — 4:10
 «He’s a Pirate» (Tribal Treasure Remix) — 8:17
 «He’s a Pirate» (Pelo Verde Remix) — 5:17
 «He’s a Pirate» (Pete 'n' Red’s Jolly Roger Trance Remix) — 5:44
 «He’s a Pirate» (Chris Joss Ship Ahoy Tribal Remix) — 4:46
 «He’s a Pirate» (Orchestral Remix) — 7:04

Walt Disney Records (CD) 
 «He’s a Pirate» (Tiësto Radio Edit) — 4:05
 «He’s a Pirate» (Pete 'n' Red’s Jolly Roger Radio Edit) — 3:11
 «Swords Crossed» (Original Score) — 3:17
 «He’s a Pirate» (Friscia & Lamboy Tribal Treasure Mix) — 8:17
 «He’s a Pirate» (Pelo Verde Mix) — 5:14
 «He’s a Pirate» (Tiësto Remix) — 7:03
 «He’s a Pirate» (Pete 'n' Red’s Jolly Roger Trance Mix) — 5:43
 «He’s a Pirate» (Chris Joss Ship Ahoy Tribal Mix) — 4:43
 «Jack Theme Suite» (New Score Cue from Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) — 6:11

Walt Disney Records (Promotional Vinyl) 
 «He’s a Pirate» (Tiësto Remix) — 7:03
 «He’s a Pirate» (Friscia & Lamboy Tribal Treasure Mix) — 8:16
 «He’s a Pirate» (Pete 'n' Red’s Jolly Roger Trance Mix) — 5:43
 «Swords Crossed» (NK & Funky Junction Cursed Square Trubolenza) — 6:24
 «He’s a Pirate» (Pelo Verde Mix) — 5:14
 «He’s a Pirate» (Chris Joss Ship Ahoy Tribal Mix) — 4:43

EMI Records 
 «He’s a Pirate» (Tiësto Radio Edit) — 4:05
 «He’s a Pirate» (Tiësto Remix) — 7:03
 «He’s a Pirate» (Tiësto Orchestral Remix) — 7:03
 «Jack Theme Suite» (New Score Cue from Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) — 6:11

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте iTunes
 Альбом на сайте Soundtrack

Саундтреки 2006 года
Мини-альбомы ремиксов